Now — пятый студийный альбом канадской кантри-певицы Шанайи Твейн выпущен 29 сентября 2017 года. Это первый студийный альбом певицы за 15 лет, впервые с 2002 года, когда вышел её диск Up!. Лид-сингл, «Life's About to Get Good», вышел 15 июня 2017. Альбом дебютировал на первом месте в хит-парадах Великобритании и США.

История 
Альбом получил смешанные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Сайт Metacritic дал 58 баллов из 100 на основе 11 рецензий. Роберт Кроуфорд из журнала Rolling Stone назвал альбом «драматическим и разнообразным». Энни Рейтер из издания Sounds Like Nashville написала, что «Твейн доказывает свою актуальность этим своим новым альбомом, отмечая продакшн альбома как выдающуюся пьесу, а его ультрасовременное звучание напоминает слушателю, почему именно она является самой продаваемой исполнительницей своей страны всех времен». И наоборот, Микаэль Вуд из Los Angeles Times критиковал вокал Твейн на аптемпо-треках как «плоский и роботизированный». Барри Мазор из журнала The Wall Street Journal также высоко оценил звуковую постановку вокальных партий диска.

Now дебютировал на первом месте в Великобритании, став там её вторым диском на позиции № 1 в UK Albums Chart после Come On Over. Он также третьим в её карьере чарттоппером в Австралии после Come On Over и Up!, возглавив чарт ARIA Albums Chart. В США он дебютировал на позиции № 1 в основном хит-параде Billboard 200 с тиражом 137,000 эквивалентных альбомных единиц, включая 134,000 альбомных продаж, став вторым её диском на вершине американского чарта после Up!.

Список композиций

Чарты

Сертификация

История выхода

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы Шанайи Твейн
Альбомы Mercury Nashville
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart